

Patronyme 
 Barbara Wirth (1989-), skieuse alpine allemande
 Christian Wirth (1885-1944), officier nazi, commandant du camp de Belzec
 Franz Peter Wirth (1919-1999), réalisateur et scénariste allemand
 Henri Wirth (1908-1984), général français
 Jean Wirth (1947-), historien français
 Joseph Wirth (1879-1956), homme politique allemand
 Jurgen Wirth (1965-), biathlète est-allemand
 Katja Wirth (1980-), skieuse alpine autrichienne
 Laurent Wirth (1949-), historien, Inspecteur général de l’Éducation nationale
 Louis Wirth (1897-1952), sociologue américain
 May Wirth (1894-1978), artiste australienne de cirque en voltige équestre et contorsionniste
 Niklaus Wirth (1934-), professeur suisse d'informatique
 Óscar Wirth (1955-), joueur chilien de football
 Oswald Wirth (1860-1943), personnalité ésotérique suisse
 Patrick Wirth (1971-), skieur alpin autrichien
 
 Prosper Henri Wirth (1869-1947), artiste peintre française
 Roberto Wirth (1950-2022), homme d'affaires italien
 Thierry Wirth (1947-), journaliste et écrivain français
 Willis Wagner Wirth (1916-1994), entomologiste américain

Divers 
 Wirth est une marque d'appareils électroménagers.

Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien